Neo-babilonese – periodo della storia babilonese in cui regnava la Dinastia caldea (625-539 a.C.)
Neo-babilonese – fase nuova del dialetto babilonese